Onderstaande is een lijst van deelnemers aan talentenjachtprogramma's waar op de Wikipedia een artikel aan gewijd is.

Deelnemers talentenjachtprogramma